Jim Allen (1859-1937), calciatore nordirlandese
Jim Allen (n. 1955), cestista statunitense